

Miejscowości w Polsce 
 Biechowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim 
 Biechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław